La Collettività d'oltremare di Mayotte è divisa in 17 comuni, situati tutti sull'isola di Grande terre, eccetto Dzaoudzi e Pamandzi, che si trovano su Petite Terre.

Per codice postale e codice INSEE

Per superficie 
I comuni si estendono su una superficie totale di 373,24 km². La loro taglia media è di 21,95 km², la mediana è 20,51 km².

Per popolazione 
La popolazione totale è di 160.506 abitanti (2002) per una densità media di 430,0 ab./km². La popolazione media di un comune è di 9.441 abitanti, la mediana è di 6.963. Ogni comune è suddiviso in villaggi.

Altri progetti 

!